«Тверичи-СШОР» (ранее «Тверичи») — молодёжная хоккейная команда из Твери. С момента создания в 2012 году выступает в НМХЛ.

История 
Молодёжная команда «Тверичи» была создана в Первенстве МХЛ в 2012 году одновременно со вступлением взрослой команды ТХК в ВХЛ. В ходе создания команды было проведено голосование среди болельщиков тверского хоккея о названии молодёжной команды. Среди вариантов фигурировали «Тверские Богатыри», «Твердь», но победил вариант «Тверичи», предложенный Валерием Есиным. Возглавил команду легендарный в Твери хоккейный тренер Виктор Николаевич Жуков, воспитавший известных хоккеистов Илью Ковальчука, Дениса Денисова и Романа Любимова. В дебютном сезоне команда выступала в дивизионе «Северо-Запад», где в 40 играх набрала 48 очков, заняв 23 в сводной таблице, что не позволило выйти в плей-офф. В сезоне 2013/14 «Тверичи» незначительно улучшили показатели, остановившись в шаге от плей-оффа, набрав в 38 играх 45 очков и заняв 9 место в Западной конференции. Однако по окончании сезона произошло трагическое событие — умер первый главный тренер команды Виктор Жуков. Незадолго до того главным тренером был назначен помощник Жукова — Роман Королёв.

Под руководством нового тренера в сезоне 2014/15 команда вновь не смогла пробиться в плей-офф, повторив результат прошлого сезона — 9 место в Западной конференции. Однако статистика серьёзно улучшилась: в 64 матчах было набрано 92 очка. Однако в сезоне 2015/16 «Тверичи» впервые в своей истории пробиваются в плей-офф, в последнем матче регулярного первенства обыграв прямого соперника за попадание в 1/8 Кубка Регионов — ХК «Брянск». В плей-офф тверская команда в первом раунде потерпела поражение от одного из фаворитов турнира — ярославского Локо-Юниор. К сезону 2016/2017 команда подошла с изменениями. В связи с процедурой банкротства ТХК, Тверичи были выведены из структуры клуба и прибавили к названию аббревиатуру СШОР (Тверичи-СШОР). В связи с этим главным тренером команды стал наставник школы - Аркадий Обухов, а помощником тренер ТХК - Владимир Кольцов. В сезоне 2017/18 Тверичи завершили регулярный чемпионат на 7 месте в конференции, в плей-офф уступили СКА-Варягам 0-3 в 1/4 финала конференции. В сезон 2018/2019 Тверичи-СШОР вошли под руководством Владимира Кольцова, в то время как Аркадий Обухов стал вторым тренером. Такая рокировка связана с тем, что Аркадий Николаевич является тренером ещё нескольких молодёжных команд, входящих в систему Тверичей.

Результаты выступления в Первенстве МХЛ и НМХЛ 
 И — количество проведенных игр, В — выигрыши в основное время, ВО — выигрыши в овертайме, ВБ — выигрыши в послематчевых буллитах, ПО — проигрыши в овертайме, ПБ — проигрыши в послематчевых буллитах, П — проигрыши в основное время, О — количество набранных очков, Ш — соотношение забитых и пропущенных голов, РС — место по результатам регулярного сезона

Состав

Главные тренеры и руководство клуба

Руководство клуба 
 И.о. директора СШОР по хоккею г. Твери — Алексей Седых
 Администратор команды — Алексей Милов
 Врач — Александр Емельяненко

Текущий тренерский штаб 
 Главный тренер —  Аркадий Обухов
 Тренер — Андрей Амелин

Список всех главных тренеров 
  Виктор Жуков (22.09.2012—01.04.2014)
  Роман Королёв (2014-2017 года)
  Аркадий Обухов (2017-2018)
 Владимир Кольцов (2018-2019)
 Аркадий Обухов (2019 - н.в.)

Участники Кубка Поколения

См. также 
 Первенство Молодёжной хоккейной лиги

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт Государственного бюджетного учреждения Тверской области «Спортивная школа олимпийского резерва по хоккею»
 Официальный сайт Первенства МХЛ

Хоккейные клубы по алфавиту
Хоккейные клубы, основанные в 2012 году
Спортивные клубы Твери
Хоккейные клубы России